«Пенья Спорт» () — испанский футбольный клуб из города Тафалья, в провинции и автономном сообществе Наварра. Клуб основан в 1925 году, домашние матчи проводит на стадионе «Сан-Франциско», вмещающем 3 000 зрителей. В Примере и Сегунде команда никогда не выступала, лучшим результатом является 14-е место в Сегунде B в сезоне 2002/03.

Сезоны по дивизионам 
 Сегунда B — 9 сезонов
 Терсера — 35 сезонов
 Региональная лига — 44 сезона

Достижения 
 Терсера
 Победитель (8): 1992/93, 1993/94, 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2005/06, 2011/12, 2014/15

Известные игроки 
  Йон Велес

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Профиль клуба на futbolme.com 

Футбольные клубы Испании